

Результаты соревнований

Мужчины

Порядок начисления очков

Женщины

Достижения 

Первая победа в карьереПервый подиум в карьере

Победы на этапах кубка мира

{| border=0 cellspacing=5
|-
| valign=top |Мужчины

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2018/2019
Кубок мира по лыжным гонкам